La Villa Bienstock est une maison d'habitation dans la ville alsacienne de Riedisheim. Elle est inscrite comme monument culturel dans l'Inventaire du Patrimoine culturel.

Histoire 
Le médecin suisse Bienstock a fait construire la maison pour son fils. Le permis de construire a été délivré en 1903 et la maison était prête à être occupée le .

La villa a été construite presque entièrement en bois de mélèze, que Bienstock avait importé de Suède. Il donne à la façade sa couleur verte. Seule la cave a été construite en brique. Le toit est couvert d'ardoises. La terrasse et les balcons sont décorés d'une balustrade finement travaillée. Sur la façade, il y a plusieurs motifs en forme de roue.

Notes et références

Voir aussi 
 Liste des monuments historiques du Haut-Rhin

Bienstock
Architecture dans le Haut-Rhin
Édifice construit en 1904